Have a nice day («всего доброго!») — английское выражение

 Have a Nice Day (альбом Roxette)
 Have a Nice Day (альбом Bon Jovi)
 Have a Nice Day (альбом Даны) — альбом Даны Скэллон
 Have a Nice Day (песня Stereophonics)